Завичье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Завичье — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Россия 
 Завичье — деревня в Порховском районе Псковской области.